Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Deutschen Bundestages der 16. Wahlperiode (2005–2009).

Zusammensetzung 
Nach der Bundestagswahl 2005 setzt sich der Deutsche Bundestag wie folgt zusammen: 

Am 2. Oktober 2005 fand im Wahlkreis 160 Dresden I eine Nachwahl statt. Andreas Lämmel gewann für die CDU das Direktmandat, sodass für die CDU in Sachsen ein weiteres Überhangmandat entstand. Darüber hinaus kam es zu parteiinternen Verschiebungen: Im Vergleich zum ersten vorläufigen amtlichen Endergebnis zog bei der FDP Christoph Waitz von der Landesliste Sachsen statt Petra Müller aus Nordrhein-Westfalen in den Bundestag ein, bei der CDU Anette Hübinger aus dem Saarland statt Cajus Julius Caesar aus Nordrhein-Westfalen. Da die CDU in Baden-Württemberg bei der Bundestagswahl 2005 drei Überhangmandate gewann, traten für die Abgeordneten Matthias Wissmann und Johann-Henrich Krummacher keine Nachfolger ein. Da die CDU in Sachsen bei der Bundestagswahl 2005 vier Überhangmandate gewann, trat für den Abgeordneten Jahr kein Nachfolger ein.

Präsidium 

 Präsident des Deutschen Bundestages: Norbert Lammert (CDU)
 Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages:  Gerda Hasselfeldt (CSU)  Wolfgang Thierse (SPD)  Susanne Kastner (SPD)  Hermann Otto Solms (FDP)  Petra Pau (Die Linke) ab 7. April 2006 Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen)
siehe auch: Wahl des Präsidiums des 16. Deutschen Bundestages

Fraktionsvorsitzende 
 CDU/CSU-Bundestagsfraktion  Angela Merkel bis 21. November 2005  Volker Kauder ab 21. November 2005
 SPD-Bundestagsfraktion  Franz Müntefering bis 21. November 2005  Peter Struck ab 21. November 2005
 FDP-Bundestagsfraktion  Wolfgang Gerhardt bis 1. Mai 2006  Guido Westerwelle ab 1. Mai 2006
 Bundestagsfraktion Die Linke  Gregor Gysi und Oskar Lafontaine
 Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen  Renate Künast und Fritz Kuhn

Bundesregierung 
Angela Merkel wurde am 22. November 2005 mit 397:202:12 Stimmen zur Bundeskanzlerin gewählt. Sie bildete daraufhin die folgende Regierung: Kabinett Merkel I

Ausschüsse 
Der 16. Deutsche Bundestag bildete die folgenden Ausschüsse:  Bundestagsausschüsse des 16. Deutschen Bundestages

Abgeordnete 

1 Für die als Direktkandidaten gewählten ist der entsprechende Wahlkreis und ihr Erststimmenanteil (in %) aufgeführt. Für die über die Landeslisten gewählten Kandidaten ist jeweils nur das Bundesland ihrer Landesliste angegeben. Sollten sie zusätzlich in einem Wahlkreis als Direktkandidat kandidiert haben und dort einem Bewerber unterlegen sein, so ist dieser Wahlkreis sowie ihr dort erreichter Erststimmenanteil nicht aufgeführt.

Weblinks 
 Biographien der gewählten Abgeordneten im 16. Bundestag
 Gewählte Wahlbewerber der Bundestagswahl 2005

Einzelnachweise 

 16